Afro-Asiatique peut désigner :
 Afro-Asiatique ou Blasian, une personne issue d'un métissage et que ses ancêtres viennent d’Afrique Noire et d’Asie de l’Est.

Voir aussi 
 Langues afro-asiatiques (anciennement appelées langues chamito-sémitiques), une famille de langues parlées au Moyen-Orient et dans le nord de l’Afrique